Гранітні скелі:

 Гранітні скелі — геологічна пам'ятка природи у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області.
 Гранітні скелі — геологічна пам'ятка природи в Бердянському районі Запорізької області.
 Гранітні скелі — ботанічний заказник у Немирівському районі Вінницької області.
 Гранітні скелі на березі річки Домоткань — втрачена природоохоронна територія у Дніпропетровській області.

Див. також 
 Скеля — гранітний реєстр